Johann von Châtillon ist der Name folgender Personen:

* Johann I. von Châtillon († 1279), Graf von Blois, Dunois und Chartres sowie Herr von Avesnes und Guise, siehe Johann I. (Blois)
 Johann II. von Châtillon (um 1345–1381), Graf von Blois und Dunois, Herr von Avesnes sowie von Schoonhoven und Gouda aus dem Haus Châtillon, siehe Johann II. (Blois)